Pame (volk), een indiaans volk in Mexico
 Pame (taal), de taal van dat volk